Amerikai Egyesült Államok
 Brookside (Alabama)
 Brookside (Colorado)
 Brookside (Delaware)
 Brookside (Kentucky)
 Brookside (New Jersey)
 Brookside (Ohio)
 Brookside (Adams megye (Wisconsin)
 Brookside (Oconto megye (Wisconsin)
 Brookside Village (Texas)